Рифе́й:
 Рифей — персонаж «Энеиды», троянец.
 Рифей — геохронологический период.
 Рифейские горы — удалённые северные горы в греческой мифологии, иногда отождествляются с Уралом.

См. также 
 «Рифей-Пермь» (до 1998 года — «Рифей») — телекомпания в Пермском крае.